Bieno kan syfta på:
 Bieno (folkgrupp) – en folkgrupp i Angola, undergrupp till Ovimbundu

Geografi

Italien 

 Bieno, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Bieno, Verbania, ort, Piemonte, Verbania, 

Robotskapade Italienförgreningar